A História de Rosa é um especial em formato de filme produzido pela TV Globo em 2005, para comemorar seus 40 anos, dirigido por Fabrício Mambertie escrito por Euclydes Marinho.

Sinopse 
Mostra a relação de Rosa com a televisão desde sua infância.

Elenco 
 Adriana Esteves…Rosa
 Reynaldo Gianecchini…Zeca
 Isabelle Drummond…Rosa jovem
 Miguel Rômulo…Zeca jovem
 Luigi Baricelli
 Vladimir Brichta
 Lília Cabral
 Walderez de Barros
 Giulia Gam
 Milton Gonçalves

Programas da TV Globo
Filmes do Brasil de 2005
Filmes em língua portuguesa
Filmes de drama do Brasil